Каставей-Кей (, ) — частный остров<ref> на сайте dreamsunlimitedtravel.com</ref> государства Багамские Острова. Прежнее название острова — Горда-Кэй, который по назначению не используется, а служит лишь дорогой от порта к пляжу «для взрослых». Проложена сеть велосипедных и пешеходных дорожек, туристов по острову возит автобус, делающий четыре остановки.

 История 
Первые упоминания об острове относятся к началу XVIII века: он лежит чуть севернее морских торговых путей того времени, поэтому, скорее всего, посещался пиратами. В 1950-х годах два кладоискателя из Нассау решили это доказать и отправились на остров, и на отмели обнаружили три старинные монеты и серебряный слиток массой почти 33 килограмма. Вероятнее всего, это часть сокровищ, которые вёз корабль «Сан-Педро», потерпевший кораблекрушение неподалёку в 1733 году.

В XX веке на острове сезонно проживали фермеры, которые брали в аренду землю у правительства Багам, и основали на южном берегу острова крохотное поселение. Фермеров влёк сюда тот факт, что почва острова плодородная и почти без камней, а сам он не длинный и узкий, как большинство островков республики, а относительно прямоугольный.

В 1960-х годах бизнесмен Алвин Такер приобрёл 15 % (чуть более 0,6 км²) острова. Он построил здесь аэропорт, но к 1980-м годам был вынужден продать остров, так как его, в основном из-за хорошей взлётно-посадочной полосы, присмотрели себе торговцы наркотиками, переправлявшие свой груз из Латинской Америки во Флориду. Полиция помочь бизнесмену не смогла. Остров у Такера приобрёл через подставную фирму, как выяснилось позднее, некий Фрэнк Барбер, и в начале 1980-х годов очевидцы рассказывали, что на аэродром острова, как правило ночью, садилось до шести самолётов в сутки. Барбер стал нарко-королём на своём острове. Кроме торговли наркотиками Барбер мечтал сделать из острова курорт, даже начал соответствующее строительство, но в 1983 году был арестован, получил пять лет тюрьмы и вскоре умер в заключении. После смерти Барбера поток наркотиков, переправляемых через остров, практически иссяк.

С 1997 года остров отдан в аренду на 99 лет компании The Walt Disney Company.

 The Walt Disney Company 
С 1997 года остров отдан в аренду на 99 лет компании The Walt Disney Company, которая 30 июля 1998 года открыла здесь тематический парк развлечений, переименовав остров в Риф кораблекрушения), прокат велосипедов, гидроциклов, катамаранов, лодок с прозрачным дном; есть акватории для сноркелинга и парасейлинга, волейбольные и баскетбольные площадки. Под водой в зоне сноркелинга на дне покоятся две подводные лодки из закрытого ныне аттракциона , а с 5 июля 2006 года до 2010 года на рейде стоял корабль «Летучий голландец» из фильмов серии «Пираты Карибского моря».

 См. также 
 

 Примечания 

 Ссылки 
  на сайте disneycruise.disney.go.com  на сайте wishuponastarwithus.com''

Острова в частном владении
Острова Абако
Курорты Багамских островов
Парки развлечений Walt Disney